Alte Pfinz ist ein Gewässername:

 Alte Pfinz, Name der Alten Bach, linker Zufluss der Pfinz bei Stutensee-Staffort, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Alte Pfinz, Name des Gießbachs, Nebenarm der Pfinz bei Karlsruhe-Götzingen, Baden-Württemberg
 Alte Pfinz (Alter Pfinzgraben), Bezeichnung der Pfinz zwischen Karlsdorf-Neuthard und Graben-Neudorf, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Alte Pfinz (Rheinniederungskanal), rechter Zufluss des Rheinniederungskanals bei Philippsburg, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg